Seth est un prénom masculin.

Prénom 
 
 Seth Gueko est un rappeur français.
 Seth Partridge, auteur d'almanachs du

Mythologie 
 Seth est une divinité guerrière de la mythologie égyptienne.
 Seth I est un roi de la XIII dynastie égyptienne.
 Seth est une figure biblique, le troisième fils d'Adam et Eve.

Pseudonyme  

 Seth est un auteur de bande dessinée canadien.
 Seth, un peintre muraliste du mouvement street art.
Seth XVI, un chanteur Lyonnais

Personnages fictifs 
Seth est un personnage de la série télévisée Radiant
Seth Cohen est un personnage de la série télévisée Newport Beach.
 Seth est un personnage de la série de jeux vidéo de combat Street Fighter.
 Seth est un dieu maléfique créé par Marvel Comics.

Musique 
 Seth est un groupe de black metal français.

Toponyme 

 Seth est une commune allemande de l'arrondissement de Segeberg en Schleswig-Holstein.
 Seth est une zone (région) de la comète 67P/Tchourioumov-Guérassimenko.

Patronyme 

 Anil Seth (1972-), professeur britannique de neurosciences cognitives et computationnelles.
 Benjamin Seth Watson, joueur américain de football américain.
 Catriona Seth professeur de littérature française du . 
 David Seth Kotkin, alias David Copperfield, illusionniste

Patronyme hébreu
Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom hébraïque
Patronyme anglais